Разорение Киева:
 Разорение Киева (1299) — взятие и разорение Киева войсками золотоордынского хана Тохты.
 Разорение Киева (1416) — взятие и разорение Киева войсками золотоордынского эмира Едигея.
 Разорение Киева (1482) — разорение Киева и Киево-Печерского монастыря татарским войском крымского хана Менгли I Гирея.
 Разорение Киева (1651) — разорение Киева и Киево-Печерского монастыря литовским войском Януша Радзивила.

См. также 
 Взятие Киева (1169) — разграбление Киева сыном владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского
 Осада Киева